Староайбесинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Алатырском районе Чувашской Республики Российской Федерации.

Административный центр — село Старые Айбеси.

География 
Северная граница Старо-Айбесинского сельского поселения проходит по северной стороне кварталов 1-14 Октябрьского лесничества Первомайского лесхоза и  кварталов 1, 2, 3 Чапаевского лесничества Первомайского лесхоза, далее по северной границе д. Новые Выселки поворачивает на север на протяжении 500 метров и под 90 градусов на восток по северным границам землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива «Айбесинский».

Восточная граница идет по восточным сторонам землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива «Айбесинский», на протяжении 2878,9 метров граница идет  в южном направлении между землями сельскохозяйственного производственного кооператива «Айбесинский». Далее граница идет по восточной стороне 16, 22, 29 кварталов Чапаевского лесничества Первомайского лесхоза.

Южная граница проходит в западном направлении и идет по южной границе кварталов 29,28,27 проходит в направлении юго-восточной стороны квартала 58 и далее по южным сторонам кварталов 57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45 Октябрьского лесничества Первомайского лесхоза до юго-восточной стороны 45 квартала Октябрьского лесничества Первомайского лесхоза.

Западная граница идет в северном направлении между землями Первомайского и Алатырского лесхозов по восточной стороне кварталов 45, 31, 17, 1 Октябрьского лесничества  Первомайского лесхоза. Насчитывается 420 домохозяйств. По территории поселения протекает река Орбездна, приток Бездны.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
На территории поселения функционируют следующие организации:
 офис врача общей практики;
 МОУ «Староайбесинская средняя общеобразовательная школа» ;
 Староайбесинский сельский дом культуры;
 Староайбесинская сельская модельная библиотека;
 почтовое отделение № 26;
 пять продуктовых  магазинов и один магазин хозяйственный;
 детские ясли.

Русская православная церковь 
Церковь Вознесения Господня, построенная в 1840 году.

Известные жители 
 С. М. Лашман — чувашский писатель.

Примечания 

Муниципальные образования Алатырского района
Сельские поселения Чувашии